Glenbrook est une localité rurale et industrielle du district de Franklin, située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 

C’est le site industriel de la principale aciérie de Nouvelle-Zélande, appartenant à la , qui n’est pas située à proximité d’aucune ville en dehors d’Auckland à distance et la campagne environnante est occupée par d’énormes fermes. 
La ville la plus proche est Waiuku, située à  au sud, et celle de Pukekohe, à  à l’est.

L’une des prétentions de Glenbrook est d’abriter la .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Liens externes 
Glenbrook Vintage Railway

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue d'Auckland